Серге́й Полтаве́ц:
 Полтавец, Сергей Анатольевич (род. 1973) — советский, украинский и российский футболист, тренер.
 Полтавец, Сергей Евгеньевич (род. 1981) — российский футболист.